Корјакија () се може односити на:

 Корјачки округ, округ у Камчатском крају Руске федерације
 Корјачки аутономни округ, бивши субјекат Руске федерације